Osoba zajmująca się zespołem działań twórczych i techniczno-organizacyjnych mających na celu powstanie  przekazu audiowizualnego.
Realizator może sam być twórcą lub jedynie wykonawcą odpowiadającym za wykonanie projektu programu telewizyjnego.  Uczestniczy w pracach nad scenariuszem, scenopisem, odpowiada za kosztorys, wybór miejsc  i czas realizacji. Konsultuje projekty i wykonanie scenografii.  Praca realizatora  programów ma zarazem charakter organizacyjny jak i koncepcyjny. Realizator współpracuje z autorami programu, reżyserem, scenografem, kompozytorem lub oprawą muzyczną, kierownikiem produkcji i ekipą techniczną. Gdy w powstawaniu programu nie uczestniczy reżyser, realizator przejmuje częściowo także i jego zadania. Realizator programów telewizyjnych może być pracownikiem etatowym telewizji ale często prowadzi własną działalność gospodarczą. Bywa zatrudniany przez producentów wykonawczych.

Źródła 
Realizator programów telewizyjnych opis zawodu na stronach PFRON 

Telewizja
Zawody